Kup EHF za žene (eng. Women's EHF Cup) je treće po snazi europsko klupsko natjecanje u rukometu u ženskoj konkurenciji, a organizira ga Europska rukometna federacija (EHF), koja je od sezone 1993./94, preuzela vođenje natjecanja, koje je prethodno organizirao Međunarodni rukometni savez (IHF), a tad se nazivao Kup IHF.

Pobjednici i finalisti

Poveznice i izvori 
 eurohandball.com, stranice natjecanja 
 todor66.com, arhiva Kupa IHF / Kupa EHF

Europska klupska rukometna natjecanja